Parembole (griechisch  = dazwischen Einschieben, Aufstellen eines Heeres, Heerlager) bezeichnet:

 ein Bistum in Palästina, siehe Parembolae in Phoenicia
 einen antiken Ort in Unternubien, siehe Parembole (Nubien)
 einen antiken Ort in Südbulgarien
 eine antike Kaserne in Jerusalem (Neues Testament)